Парламентские выборы в Финляндии (1991) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 17 марта 1991 года.

Результаты выборов

Примечания 

1991
17
Финляндия
1991 год в Финляндии